Patrick Joseph Kennedy (Boston (Massachusetts), 14 januari 1858 – aldaar, 18 mei 1929) was een Amerikaans politicus. Hij was de vader van Joseph Kennedy, en de grootvader van Amerikaans oud-president John F. Kennedy.

Selfmade man
Patrick J. was de zoon van de arme Ierse rooms-katholieke immigranten Patrick Kennedy (1823-1858) en Bridget Murphy (1821-1888) die zich – zoals veel Ieren – in Boston (1849) kwam vestigen. Deze Ierse immigranten waren afkomstig uit het de omgeving van New Ross in het Ierse County Wexford, toen nog onder het Engelse bestuur.

Vader Kennedy overleed reeds in 1858, het jaar van de geboorte van Patrick J. Kennedy. Daarom diende hij reeds op 14-jarige leeftijd te gaan werken als losarbeider. Hij ontpopte zich als een zakenman en na aankoop van een saloon begon hij een importbedrijf voor wijn en sterke drank. Daarnaast werd hij een prominent Democraat in de lokale politiek.

Senator
Hij zetelde eerst in het Massachusetts State House van de staat Massachusetts als afgevaardigde van 1884 tot 1889, later als senator van 1889 tot 1895. Na deze periode zetelde hij in tal van commissies en had grote politieke invloed achter de schermen.

Hij trouwde op 23 november 1887 met Mary Augusta Hickey, zij was de dochter van James Hickey en Margaret Field Hickey. Ze waren beiden afkomstig uit het Ierse County Cork.

Kinderen

Amerikaans politicus in de 19e eeuw
Amerikaans ondernemer
Democraat (Verenigde Staten)
Familie Kennedy